Georg Hessel (* 22. Juli 1980) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der momentan in der Baden-Württembergliga beim ESV Buchloe spielt. Zuvor war er unter anderem bei der Bayerischen Eishockey-Liga und in der DEL aktiv.

Karriere 
Der 1,78 m große Center begann seine Karriere beim ESV Kaufbeuren, für die er in der Saison 1998/99 in der drittklassigen 2. Liga auf dem Eis stand. 1999 wechselte der Linksschütze in die Organisation der Adler Mannheim, wo er bei den Jungadlern, dem Juniorenteam der Adler in der Oberliga spielte. Auch bei den Profis wurde Hessel noch im selben Jahr auch in der DEL eingesetzt.

2001 verließ Hessel die Adler in Richtung TSV Erding aus der Oberliga, doch schon nach nur einer Spielzeit kehrte er nach Mannheim zurück, wo er für den Stammverein der Adler Mannheim, den Mannheimer ERC in der Baden-Württembergliga spielte. 2003 unterschrieb der Stürmer einen Vertrag beim Oberligisten Stuttgart Wizards, für die er in den folgenden zwei Jahren seine Schlittschuhe schnürte. Zur Saison 2005/06 kehrte Hessel schließlich erneut zum MERC zurück. Seit der Saison 2008/09 spielt er für den bayerischen Viertligisten ESV Buchloe.

Karrierestatistik 

1) inklusive Vorgängerliga "2. Liga"

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (ESV Kaufbeuren)
Eishockeyspieler (Adler Mannheim)
Deutscher
Deutscher Meister (Eishockey)
Geboren 1980
Mann